|}

Die Dunhuangbahn (; auch: Geku-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke in der Provinz Gansu der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Liugou mit der Stadt Dunhuang. Sie ist 169 Kilometer lang.

Am Bahnhof Liugou mündet die Bahnstrecke in die Lanxin-Bahn und in Liugou Süd in die Lanxin-Schnellfahrstrecke. In Dunhuang setzt sie sich fort als Bahnstrecke Dunhuang–Yinmaxia, die in Yinmaxia in die Lhasa-Bahn in Richtung Golmud eingefädelt wird. Wichtigster Halt sind Bahnhöfe in Guazhou.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Die Bahnstrecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Sie wurde 2006 für den Verkehr freigegeben.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Gansu
Verkehr (Gansu)